Chocz – miasto w województwie wielkopolskim
 Chocz – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim
 Chocz – dawna gromada
 Wielki Chocz – góra w Górach Choczańskich, w Karpatach Zachodnich, na Słowacji

Zobacz też 
 Choczewko
 Choczewo
 Choczeń
 Chocznia